«Reschith Chochmah» («Rechith Chochmah»; ; ; «Решит Хохма»; «Начало мудрости») — еврейское название двух книг:

 «Reschith Chochmah» (написана в французском Безье; 1147—1148) — астрологический труд философа и астролога, раввина Авраама ибн-Эзры.
  (Венеция, 1578) — каббалистический труд раввина Илии де Видаса.

Примечания